Affliction – film drammatico del 1998 di Paul Schrader
 Affliction Clothing – azienda di abbigliamento statunitense
 Affliction Entertainment – defunta organizzazione statunitense di arti marziali miste
 Affliction – album del 1996 della band industrial rock canadese Econoline Crush
 Virus letale (Affliction) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Star Trek: Enterprise